

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Uście – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kolsko
 Uście – część wsi Damienice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Uście – przysiółek wsi Sadkowa Góra w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa

Miejscowości poza granicami Polski

Ukraina – Устя 
 Uście – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim
 Uście – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mikołajowskim
 Uście – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie berszadzkim

Czechy – Ústí 
 Uście nad Łabą – miasto w Czechach, stolica kraju usteckiego
 Uście nad Orlicą – miasto w Czechach, w kraju pardubickim

Mołdawia 
 Ustia (region Region Dubăsari) Uście – miejscowość w Mołdawii
 Ustia (region Goldeni) Uście – miejscowość w Mołdawii

Inne 
 Uście (rzeka)

Zobacz też 
 Uście Biskupie
 Uście Gorlickie
 Uście Solne
 Uście Zielone
 Ústí
 Ujście